Lista 745 gmin w departamencie Sekwana Nadmorska we Francji.

(CAR)  utworzone w 2000.
(CAH)  utworzone w 2001.
(CAE)  utworzone w 2000.
(CAD)  utworzone w 2003.

Gminy we Francji